Amphitruo hat folgende Bedeutungen:

lateinische Variante des griechischen Namens Amphitryon
eine Komödie des Plautus, siehe Amphitruo (Plautus)